Filmy
 Niewygodna prawda − amerykański film dokumentalny z 2006 roku w reżyserii Davisa Guggenheima
 Niewygodna prawda − niemiecko-kanadyjski film sensacyjny z 2010 roku w reżyserii Larysy Kondracki

 Muzyka
 Niewygodna prawda − debiutancki album studyjny polskiego rapera Tadeusza "Tadka" Polkowskiego